Victor Stryhn (født 3. april 1996) er en dansk trampolinspringer.

Victor Stryhn har sprunget på det danske trampolinlandshold i fire år. I 2012 var han kun 1,2 point fra at kvalificere sig til Sommer-OL 2012. Han fik en slem knæskade i sommeren 2012, og valgte her at stoppe på landsholdet. Victor var anset, som en af Danmarks største talenter inden for gymnastik, han var Danmarks store håb på OL, VM og EM medaljer. Victor vandt prisen "Fremtidens Håb" i januar 2012.

Titler 

 "Fremtidens håb 2012"

Gymnaster fra Danmark